AMG kan syfta på

 AMG – ett amerikanskt företag, se All Media Guide
 AMG – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Papua Nya Guinea, se  Amboin flygplats 
 Mercedes-AMG – ett dotterbolag till Mercedes-Benz